Jatta ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Therese Ndong-Jatta (* 1956), gambische Pädagogin, Politikerin und Funktionärin bei der UNESCO
 Ansu Jatta (* 1968), gambischer Fußballschiedsrichter
 Assan Jatta (* 1984), gambischer Fußballspieler
 Bakery Jatta (* 1998), gambischer Fußballspieler
 Barbara Jatta (* 1962), italienische Kunsthistorikerin
 Fabakary Jatta (* 1952), gambischer Politiker
 Famara Jatta (1958–2012), gambischer Politiker und Finanzmanager
 Giovanni Jatta (1767–1844), italienischer Magistrat und Archäologe
 Kemo Jatta († 2015), gambischer Seyfo 
 Omar Jatta (* 1989), gambischer Fußballspieler
 Sidia Jatta (* 1945), gambischer Politiker

Jatta bezeichnet außerdem:

 Jatta (Stadt), einen Ort im Westjordanland
 Jatta, ein Ort in Pakistan (Distrikt Karak) mit einer Salzabbaustätte, siehe Salzbergwerk Khewra#Jatta